Eicke steht für:
 eine Schreibvariante des männlichen Vornamens Eike

Eicke ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Eicke (1901–1987), Schweizer Schriftstellerin
 Erika Bertschinger-Eicke, bekannt als Uriella (1929–2019), Schweizer Gründerin und Führerin von Fiat Lux
 Ernst Friedrich von Eicke (1828–1887), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Ernst-Heinrich Eicke (Architekt), Architekt und Hochschullehrer im Königreich Preußen, Deutschen Kaiserreich und Kaisertum/Kaiserreich Österreich
 Friedrich Eicke (1883–1975), deutscher Maler
 Hans Eicke (1884–1947), deutscher Leichtathlet

 Johann August von Eicke (1740–1805), preußischer Oberst
 John Eicke (* 1965), deutscher Living Doll-Künstler, siehe JOHNman
 Karl Eicke (1887–1959), deutscher Organisationsgutachter, Rationalisierungsexperte und Wegbereiter der Informatik
 Karl-Josef Eicke (* 1835), Philosophie- und Sprachwissenschaftler, Hofdolmetscher und Berater im Kaiserlich-Diplomatischen Dienst Österreichs
 Nanna Eicke (1890–1930), deutsche Lyrikerin und Silhouettenschneiderin
 Otto Eicke (1889–1945), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Theodor Eicke (1892–1943), deutscher SS-Obergruppenführer
 Theodor Ernst von Eicke (1764–1850), deutscher Generalleutnant
 Tim Eicke (* 1966), britisch-deutscher Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Ulrich Eicke (* 1952), deutscher Kanute
 Werner-Joachim Eicke (1911–1988), deutscher Psychiater und Neurologe
 Wolfram Eicke (1955–2019), deutscher Schriftsteller und Liedermacher